Burj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Borj-e Moḩammad, ort, Khorasan, 
 Borj-e Cheshmeh-ye Maḩmūd, ort, Markazi, 

Robotskapade Iranförgreningar